Saint-Adrien kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Adrien, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Kanada 

 Saint-Adrien, Québec, 
 Saint-Adrien-d'Irlande, Québec,